Монтор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Монтор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер